Papyrus British Museum (oder Papyrus BM) steht für folgende Handschriften des British Museum in London:

 Papyrus British Museum 9999 (auch Papyrus Harris I), um 1150 v. Chr., längster bekannter Papyrus
 Papyrus British Museum 10057, siehe Papyrus Rhind
 Papyrus London 10059, um 1350 v. Chr., medizinischer Text
 Papyrus British Museum 10060, siehe Papyrus Harris 500
 Papyrus British Museum 10183
 Papyrus British Museum 10221, siehe Papyrus Abbott, altägyptisch
 Papyrus British Museum 10477, um 1550/1300 v. Chr., ägyptisches Totenbuch, siehe Papyrus des Nu
 Papyrus Chester Beatty BM 10686, um 1250 v. Chr., medizinischer Text
 Papyrus BM 10808

Siehe auch:
 Papyrus Egerton 2, 2. Jhd., griechisch, unbekanntes apokryphes Evangelium